Ossowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wjatscheslawowitsch Ossowski (1871–1957), russischer und sowjetischer Musikwissenschaftler
 Alisha Ossowski (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Arkadiusz Ossowski (* 1996), polnischer Handballspieler
 Eduard Ossowski (1878–1944), römisch-katholischer Ordensbruder
 Gotfryd Ossowski (1835–1897), polnisch-russischer Geologe und Archäologe
 Herbert Ossowski (1928–2010), deutscher Pädagoge und Jugendbuchautor
 Irmtraut Ossowski, geb. Hasselhoff (1957–2014), deutsche Journalistin
 Leonie Ossowski (1925–2019), deutsche Schriftstellerin
 Rudolf Ossowski († 2007), deutscher Pädagoge
 Stanislaus Ossowski (1766–1802), Musiker und Komponist
 Stanisław Ossowski (1897–1963), polnischer Soziologe und Universitätsprofessor
 Thomas Ossowski (* 1967), deutscher Botschafter

Siehe auch:

 Osovský von Doubravitz